Sixteen (album), een muziekalbum uit 1983 van Stacy Lattisaw
Sixteen (band), een Poolse band
Sixteen (Demon Hunter), een single van Demon Hunter
Sixteen (Ellie Goulding), een muzieknummer
Sixteen (Iggy Pop), een single van Iggy Pop
Sixteen (kaartspel), een kaartspel, uitgegeven door Alpine Games
Sixteen (No Doubt), een single van No Doubt
Sixteen (The Buzzcocks), een single van The Buzzcocks
Sixteen (The Flaws), een single van The Flaws
Sixteen (The Indelicates), een single van The Indelicates
Sixteen (1943), een Argentijnse film uit 1943, geregisseerd door Carlos Hugo Christensen
Sixteen (1973), een Amerikaanse film uit 1973, geregisseerd door Lawrence Dobkin
Sixteen (2013), een Hindifilm uit 2013
The Sixteen, een Brits koor
6teen, een televisieserie, gedistribueerd door Teletoon
6 Teens, een Belgische muziekgroep
16, het jaartaal
16 (getal), het getal

Zie ook
16 (doorverwijspagina)